Landtagswahlkreis 136 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Unna II (2000)
 Landtagswahlkreis Unna I (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Höxter (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Wiedenbrück (1947 bis 1962)